Бошко Кузмановић (Јагодина, 14. децембар 1920 — Београд, 14. март 1988) био је српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1962. || Сибирска леди Магбет || /
|-
| 1963. || Земљаци || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1972. || Камионџије (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Отписани (ТВ серија) || Комшија
|-
| 1978. || Није него || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Лаф у срцу || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1920.
Умрли 1988.
Српски глумци
Југословенски глумци
Јагодинци